Tenextla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tenextla, Puebla, ort, Chignahuapan, 
 Tenextla, Veracruz, ort, Comapa,